Hospital zum heiligen Geist bezeichnet:

 Hospital zum heiligen Geist (Frankfurt am Main), Spital in Frankfurt am Main, Lehrkrankenhaus der Universität Frankfurt
 Hospital zum Heiligen Geist (Hamburg), Alten- und Pflegeheim in Hamburg
 Hospital zum heiligen Geist (Zahna), Spital in Zahna, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt 

Siehe auch:
 Heilig-Geist-Spital